Серж Франк Ковалески () — американский , репортёр отдела расследований The New York Times. Лауреат Пулитцеровской премии за лучший новостной репортаж 2009 года.

Биография 
Родился в Кейптауне, ЮАР. Ковалевски провел свое раннее детство в Сиднее, Австралия, пока его семья не переехала в Нью-Йорк в 1970-х годах.

В 1984 году окончил Колледж Вильгельма и Марии в Уильямсберге со степенью в философии. Получив степень бакалавра, Серж отправился в Париж, чтобы изучать французскую философию в Сорбонне. Его путешествия по Европе вдохновило его стать журналистом.

Ковалевски начал свою карьеру в журналистике в середине 1980-х годов в Miami News. Затем он работал в New York Daily News, The Washington Post и для журнала Money. Он присоединился к The New York Times в июле 2006 года.

Страдает артрогрипозом.

Скандал 
22 ноября 2015 года тогдашний кандидат в президенты США Дональд Трамп, ссылаясь на журналиста сообщал о «тысячах людей из кварталов с арабским населением», которые радовались крушению башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После 11 сентября 2001 года Ковалевски писал: «Полицейские задержали и допросили людей, которые, предположительно, веселились и проводили вечеринки в честь разрушения зданий на противоположном берегу реки».

Слова Трампа были встречены с недоверием, и Ковалевски был вынужден выступить в ответ. Он заметил, что «не может доподлинно воссоздать события того дня, но точно помнит, что о „сотнях“ и „тысячах“ празднующих никто не говорил».

Реакция миллиардера не заставила себя ждать. 25 ноября Трамп отреагировал на слова Ковалевского и спародировал его, размахивая руками и имитируя симптомы артрогрипоза: «Э-э-э, ну, я не знаю, что я сказал. Я не помню. Не помню! Может, именно это и сказал».

«Мы считаем возмутительным, что он критикует внешность одного из наших корреспондентов», — заявили в The New York Times.

В письменном заявлении от 26 ноября 2015 года Трамп дополнительно характеризует ответ Ковалевски как форму «низкопоклонства» и предположил, что тот был «отступал от своего (оригинального) заявления в нарушение журналистских стандартов и канонов честности».

Позднее Трамп заявил, что он не мог насмехаться над инвалидностью Ковалевски, потому что не знал, как тот выглядит. Ковалевски в свою очередь ответил, что он имел, возможно, с десяток встреч лицом к лицу с кандидатом, в том числе интервью и пресс-конференции, во время брифинга Трампа для New York Daily News. Дональд Трамп отрицал и это утверждение.

8 января 2017 года история неожиданно имела продолжение на церемонии вручения наград Golden Globe во время своего награждения Мерил Стрип выступила с осуждением избранного президента и его оскорблений в адрес инвалидов и людей с другим цветом кожи, упомянув при этом случай с Ковалевски и сказав, что «это отчасти разбило её сердце».

Награды и номинации 
 Пулитцеровская премия (2009) — лучший новостной репортаж, за расследование скандала с участием 63-го Генерального прокурора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера, пользовавшегося услугами проституток.
  Military Reporting Polk Award; совместно с Николасом Кулишем, Кристофером Дрю, Марком Маззетти, Мэтью Розенбергом, Шоном Д. Нейлором и Джоном Исмеем (2016) — за расследование издевательств военных ВМС США над афганскими заключёнными.

Примечания

Ссылки 
 Reporter Serge Kovaleski, whom Donald Trump says he’s never seen before, spent the day with the billionaire while covering his 1989 airline launch for the Daily News 
 Serge Kovaleski Reporter Mocked by Donald Trump 

Лауреаты Пулитцеровской премии
Выпускники Колледжа Вильгельма и Марии
Журналисты-расследователи США